Fibbialla ima više značenja:
 Fibbialla, Lucca
 Fibbialla, Pistoia